Stalag 316 w Wołkowysku
 Stalag 316 w Białymstoku